Ел Тунел има више значења:

 Ел Тунел, Ектор Мануел Сантијаго (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Тунел, Леандро (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Тунел (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тунел (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тунел (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тунел (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тунел (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тунел (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тунел (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тунел (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику